Ранчо ел Куарента има више значења:

 Ранчо ел Куарента (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Куарента (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику